Pock ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pock (1871–1950), österreichischer Maler
 Georg Pock (* um 1495; † 1529), Kaufmann in Ostindien

 Julius Pock (1840–1911), österreichischer Alpinist
 Mathias Pock (auch Mathias Bock; 1720–1795), österreichischer Geodät und Kartograf 
 Matthias Pock (auch Mátyás Pock; 1690–1779), österreichischer Jesuit und Theologe 
 Rosa Pock (* 1949), österreichische Schriftstellerin
 Tobias Pock (1609–1683), deutscher Maler
 Verena Pock (* 1993), österreichische Skispringerin

Siehe auch:
 Pok
 Pöck
 Pockh
 Bock